Mitologia:
 Atalanta (filla de Iasos) i l'única dona de l'expedició dels Argonautes
 Atalanta de Beòcia, per alguns autors un personatge diferent a Atalanta filla de Iasos
 Geografia:
 Atalanta (Emàtia), ciutat del distrocte de Macedònia, Emàtia.
 Esports:
 Atalanta Bergamasca Calcio
Atalanta NYC, ONG dedicada a joves corredores.
 Editorials:
 Edicions Atalanta
 Biologia
 Atalanta (papallona)